Кваутепек де Инохоса има више значења:

 Општина Кваутепек де Инохоса (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Кваутепек де Инохоса (Кваутепек де Инохоса, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику